Менин (, ) — село района Брно-пригород Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия. Винодельческое село.

Расположен, примерно в 14 км к юго-востоку от Брно недалеко от автомагистрали D2 из Брно в Братиславу (Словакия) на высоте 188 м. Находится в месте слияния рек Ржичка (Золотой поток) и Литава (приток Свратки). Площадь — 21,16 км².

Население 

В 2022 году население составляло 1837 чел.

История 
Первое упоминание о Менине датируется 1240 г. С середины 14 века Менин был небольшим городком.

Достопримечательности 
 Костёл Святой Маргариты
 Каменный знак примирения 17 века
 скульптура Святой Троицы
 Статуя Яна Непомуцкого
 памятник земельной реформе 1918—1931 гг.

Известные уроженцы 
 Конечный, Ярослав (1945—2017)  — чехословацкий гандболист. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1972 года, чемпион мира 1967 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Менина

Населённые пункты Южночешского края